Гондоріш () — португальська власна назва.

Топоніми

Гондоріш (Аркуш-де-Валдевеш) — парафія.
 Гондоріш (Терраш-де-Бору) — парафія.